Hostouň is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Hostouň (okres Domažlice), gemeente in okres Domažlice
 Hostouň (okres Kladno), gemeente in okres Kladno